Bolesław Hydzik (1924-2020), nauczyciel akademicki
 Michał Hydzik (1944-2017), duchowny zielonoświątkowy